Джордан Ботака (; 24 июня 1993, Киншаса, ДР Конго) — конголезский футболист, вингер клуба «Гент» и сборной ДР Конго.

Клубная карьера 
Джордан появился на свет в столице тогда ещё Заира — городе Киншаса. Однако в стране ввиду массового геноцида в соседней Руанде в стране началась гражданская война, и его родители приняли решение эмигрировать в Европу. Они нашли свой приют сначала в Голландии, а затем обосновались в Антверпене. За время своего детства Ботака успел сменить несколько академий различных бельгийских клубов, но заканчивал своё футбольное обучение он в «Брюгге». В январе 2012 года именно с этим клубом он подписал свой первый профессиональный контракт, несмотря на интерес со стороны «Ньюкасла», «Лилля», «КПР» и «Блэкберна».
 
Но за бельгийцев Ботака так ни разу и не сыграл. Почти год он тренировался с резервом команды, а в декабре 2012 должен был отправиться в аренду в клуб «Сент-Трюйден» для получения игровой практики. Однако клубы не смогли договориться об условиях перехода и Ботака остался в Брюгге. Cпустя месяц он наконец сумел покинуть клуб и отправился в аренду в португальский «Белененсиш». В случае успешной игры за клуб Ботака мог быть выкуплен португальцами, однако выяснилось, что юристы «Брюгге» напортачили с заключением договора и хавбек не имел права выступать в официальных матчах за «Белененсеш». После истечения срока аренды, так и не сыграв ни одной встречи, конголезец вернулся в Бельгию и спустя несколько дней расторгнул контракт с клубом".

Новой командой Ботака стал голландский «Эксельсиор», выступающий в первой голландской лиге (Д2). После непродолжительного просмотра Джордан понравился руководству клуба и те предложили ему контракт по схеме 1+1. В сезоне 2013/14 Ботака с ходу застолбил за собой место в основе «Эксельсиора», записав в свой актив 42 матча, 10 забитых мячей и 4 голевые передачи. Футболист стал одним из лучшим бомбардиров команды и помог роттердамцам подняться в высший дивизион. Переход на новый уровень дался клубу непросто. Перед сезоном 2014/15 «Эксельсиор» распрощался с многими своими лидерами и был обречен на борьбу за выживание. В итоге клуб финишировал на спасительном 15-м месте, а Ботака сумел записать в свой актив 9 (2+7) баллов по системе «гол+пас».

Летом 2015 года появились слухи об интересе к игроку со стороны швейцарского «Сьона», однако футболист довольно неожиданно отправился покорять английский Чемпионшип. 1 сентября 2015 года было объявлено о переходе Ботака в «Лидс Юнайтед». Контракт с игроком был подписан на два сезона с опцией продления на такой же срок, а сумма трансфера составила чуть более 1 миллиона евро. 27 сентября 2015 года Ботака дебютировал за «павлинов» в матче против «Мидлсбро».

28 января 2022 года перешёл на правах аренды в нидерландскую «Фортуну» из Ситтарда.

Международная карьера 
В 2012 году Ботака сыграл несколько матчей за юношескую сборную Голландии (до 19 лет), а спустя несколько лет получил официальное предложение сыграть за сборную своей исторической родины — Демократическую Республику Конго. 28 марта 2015 года Джордан дебютировал за ДР Конго в товарищеском матче против Ирана. 9 июня этого же года полузащитник забил свой первый гол за национальную команду, принеся сборной важную ничью в матче с Камеруном (1:1).

Примечания

Ссылки 
 Статистика и новости об игроке на Sports.ru
 

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард